Я́ппиля () — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 83,0 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Ближайший населённый пункт: Вишнёвка (2,3 км.).

Общие сведения 
Расположен вне населённых пунктов, на территории Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области, между остановочными пунктами Местерьярви и Зеркальный. Ближайший населённый пункт: Вишнёвка (2,3 км).

Участок железной дороги, на котором расположена платформа, не электрифицирован.

В настоящее время (2019 год) на платформе установлены два пассажирских павильона и две информационных таблички с названием остановочного пункта. К централизованному освещению подключены установленные на опоры современные светильники с лампами ДНаТ. Пассажирское здание и  билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Путевое развитие 
По состоянию на 1923 год путевое развитие станции представляло собой один главный и один боковой путь с юго-западной стороны от главного.

В 1916 году от основной железнодорожной линии было построено ответвление, которое вело мимо маяка Стирсууден и деревни Сейвястё (фин. Seivästö, ныне Озерки) на берег Финского залива. Предназначалась эта линия для погрузки и разгрузки судов, прибывающих к пристаням. Однако вследствие отделения Финляндии от России грузооборот упал настолько, что после готовности линии по ней проследовало менее 10 составов (в режиме рабочего движения), после чего она почти два года не эксплуатировалась и к 1918 году была полностью разобрана. На карте 1939 года ещё обозначено полотно от этой ветки.

В середине 50-х годов XX века южнее платформы Яппиля на 200 метров появилось ещё одно ответвление, которое пересекло автодорогу Зелёная Роща — Зеркальный в юго-восточном направлении. Далее путь шёл мимо озера Комонь, затем изгибался дугой вдоль автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг и шёл параллельно ей на расстоянии примерно 1 км до воинской части в деревне Озерки. От основного хода этой линии имелось одно раздваивающееся ответвление, которое было расположено в том месте, где путь выходил из леса и начинал идти вдоль автодороги на Приморск. Это ответвление также шло параллельно последней.

Около воинской части имелась небольшая станция (три пути, главный — посередине, боковые уложены трапецией). По главному ходу ответвления имелось минимум два промежуточных разъезда и три деревянных моста через ручьи.

Линия использовалась военными для эксплуатации ракетных поездов. Воинская часть в посёлке Озерки занималась, в частности, обслуживанием этих составов. Часть пути, которая проходила параллельно берегу залива (включая упомянутое ответвление от основного хода), могла использоваться и для стрельбы с ракетных поездов, в том числе в движении. Трёхпутная станция около воинской части была устроена амфитеатром — огонь можно было вести со всех трёх путей одновременно.

На топографической карте 1961 года вся система линий для ракетных поездов уже числится разобранной .

Пассажирское движение 
С июля 2014 года через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Яппиля на osm.sbin.ru
 Паспорт станции остановочного пункта Яппиля на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Яппиля на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Яппиля на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции